Netinho (Os Incríveis) — baterista brasileiro de rock, integrante das bandas Os Incríveis, Casa das Máquinas, entre outras
 Netinho (cantor) — cantor baiano de axé music, ex-integrante da Banda Beijo
 Netinho de Paula — cantor de pagode e apresentador de televisão brasileiro
 Netinho (futebolista) — Artur Pereira Neto, nascido em 1984

Desambiguação